Il singolare del torneo di tennis British Hard Court Championships 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mark Cox che ha battuto in finale Bob Hewitt 6-1, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Tony Roche (secondo turno)
 Tom Okker (quarti di finale)
 Bob Hewitt (finale)
 Ismail El Shafei (quarti di finale)

 Mark Cox (Campione)
 Bill Bowrey (primo turno)
 Niki Pilic (semifinali)
 Pierre Barthes (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1970